Augusto Testa, född 1950, en italiensk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Testa och som upptäckare av 31 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 11667 Testa är uppkallad efter honom.

Asteroid upptäckt av Augusto Testa

Se även 
Astronomiska upptäckter av Augusto Testa

Referenser 

Födda 1950
Män
Italienska astronomer under 1900-talet
Italienska astronomer under 2000-talet